

Sigle 
 Kansallis-Osake-Pankki – banca finlandese
 KOP – acronimo di Kontact-Plan, un linguaggio di programmazione dei controllori industriali denominati PLC. Lo stesso identico linguaggio è noto anche sotto altre denominazioni: linguaggio a contatti o anche Ladder Diagram. Oltre a tutto questo, i PLC si possono programmare anche con altri linguaggi del tutto diversi.

Codici 
 KOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nakhon Phanom (Thailandia)
 kop – codice ISO 639-3 della lingua kwato

Letteratura 
 Curva Nord (KOP) – romanzo di Dominique Manotti del 1998

Sport 
 Kop o Spion Kop – nome dato alle tribune destinate ai tifosi della squadra locale in alcuni stadi del Regno Unito, in ricordo della collina presso cui venne combattuta una battaglia della guerra Anglo-Boera. Viene usato in particolare per la curva dei tifosi del .